Ло́рна Па́ттерсон (; 1 июля 1956, Уиттиер, Калифорния, США) — американская актриса. За свою 14-летнюю актёрскую карьеру, длившуюся в 1979—1993 года, она сыграла в 20-ти фильмах и телесериалах, а также играла в театрах.

Биография 
26 ноября 1983 года Лорна вышла замуж за актёра  (1948—2009), но позже они развелись. В этом браке Паттерсон родила своего первенца.

В настоящее время Лорна замужем во второй раз за актёром Майклом Лембеком (род.1948). В этом браке Паттерсон родила своих второго и третьего детей.

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Актрисы мюзиклов США